Christian Rapp (né le  à Helsinki en Finlande et mort le  à Espoo en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1953, il commence sa carrière avec le HIFK dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1949-1950 || HIFK || SM-sarja ||6 ||9 ||1 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1950-1951 || HIFK || SM-sarja ||8 ||4 ||2 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || HIFK || SM-sarja ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1952-1953 || HIFK || SM-sarja ||12 ||16 ||3 ||19 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-54 || HIFK || SM-sarja ||8 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1954-1955 || HIFK || SM-sarja ||10 ||11 ||6 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-1956 || HIFK || SM-sarja ||6 ||5 ||3 ||8 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || HIFK || SM-sarja ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|58 ||49 ||17 ||66 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-

|1951 ||  || CM || 4 || 2 || 0 || 2 || || 
|-
|1952 ||  Finlande || JO || 6 || 5 || 0 || 5 || 0 ||
|-
|1954 ||  Finlande || CM || 7 || 2 || 0 || 2 ||  ||
|-
|1955 ||  Finlande || CM || 8 || 0 || 0 || 0 ||  ||

Notes et références 

Naissance en mai 1928
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Décès en juillet 2004
Décès à Espoo
Décès à 76 ans
Attaquant de hockey sur glace